Мокрянка — річка в Україні
Мокрянка — село, Харківська область, Красноградський район